Saucedo puede referirse a:
Saucedo, yacimiento arqueológico romano del siglo I d.  C., situado en Talavera de la Reina (España).
Saucedo, localidad uruguaya del departamento de Salto.

Personalidades 
Danny Saucedo (n. 1986), cantante sueco.
Francisco de Saucedo (f. 1520), conquistador español.
Salvador Saucedo, político mexicano.

Deportistas 
Cirilo Saucedo (n. 1982), futbolista mexicano.
Gonzalo Saucedo (n. 1988), futbolista argentino.
Mauricio Saucedo (n. 1985), futbolista boliviano.
Pablo Saucedo (n. 1982), futbolista argentino.
Roberto Nicolás Saucedo (n. 1982), futbolista argentino.

Ulises Saucedo (1896 - 1963), árbitro boliviano.
A. Fernando Saucedo (n. 1992), Multi-Deportista mexicano.
   Miguel Ángel Saucedo   (n.1968), Programador de Sistemas Informático (UBA) Argentino.